Bill Thoms
 Daniela Anschütz-Thoms
 Ernst Thoms
 Lothar Thoms
 Tracie Thoms
Patronyme germanique